Az 1952-es női kosárlabda-Európa-bajnokságnak a Szovjetunióban Moszkva adott otthont 1952. május 18. és május 25. között. A tornán 12 csapat vett részt. Az Eb-t a házigazda és címvédő szovjet csapat nyerte, a magyar csapat bronzérmes lett.

Lebonyolítás 
A 12 csapatot három darab, négycsapatos csoportba sorsolták. A csoportokban körmérkőzések döntötték el a csoportok végeredményét. A csoportokból az első helyezettek jutottak a hármas döntőbe, ahol újabb körmérkőzéseket játszottak a csapatok, a csoport végeredmény jelentette a torna végeredményét.

Csoportkör

A csoport

B csoport

C csoport

Helyosztók

A 10–12. helyért

A 7–9. helyért

A 4–6. helyért

Hármas döntő

Végeredmény

Források 
 
 
 
 

1952
Kosarlabda